

Каменний Кар'єр — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область

Каменний Кар'єр — село, Архаринський район, Амурська область
 Каменний Кар'єр — селище, Таштагольський район, Кемеровська область